Nositelem příjmení Těsnohlídek může být:

 Jan Těsnohlídek (1987) – básník a redaktor
 Rudolf Těsnohlídek (1882–1928) – novinář, spisovatel a překladatel
 Jindra Kopecká Těsnohlídková (1880–1905) – spisovatelka a překladatelka

Externí odkazy